Иван Иванович Замотин (; 1 ноября 1873, Криулин, Тверская губерния, Российская империя — 25 мая 1942, Горький, РСФСР, СССР) — советский и белорусский литературовед, академик АН Беларуси (1928), член-корреспондент АН СССР (1929).

Биография 
Окончил с золотой медалью Псковскую гимназию (1893), а в 1897 г. — Петербургский историко-филологический институт. Начал работу в гимназиях Петербурга и Варшавы. В 1904 г. И.И. Замотин присудили учёную степень  магистра. В том же году он стал приват-доцентом Варшавского, а затем Петербургского университета.

С 1908 профессор Варшавского университета, в 1917 г. — Донского университета, с 1922 — Белорусского государственного университета в Минске. За два года досконально выучил белорусский язык. Один из основателей белорусского литературоведения XX века. Первый заведующий кафедры белорусской литературы и этнологии БГУ. Академик АН Беларуси (1928), член-корреспондент АН СССР (1929), доктор филологических наук (1934). Иван Иванович по совместительству работал с 1925 г. в Инбелкульте, а с 1929 г. — в АН Беларуси.  Профессор Минского высшего педагогического института. В 1931 —1933 гг. директор Института литературы Академии наук. Составитель и редактор изданий произведений М. Богдановича, А. Гаруна, П. Труса, Тётки и др.

В 1938 арестован и через год осуждён на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Срок наказания отбывал в Коми АССР. Умер в тюремной больнице 25 мая 1942. Реабилитирован в 1956.

Основные работы 

 Ранние романтические веяния в русской литературе (1900)
 Предание о Вадиме Новгородском в русской литературе (1900)
 Три романтических мотива в произведениях Гоголя (1901)
 "Голубой цветок" в поэзии Жуковского: к истории романтических мотивов в русской литературе (1902)
 Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе (1903)
 Красные задачи изучения истории белорусской литературы (1903)
 Путины белорусской литературы (Якуб Колас. «Новая зямля»)
 Поэма Якуба Коласа «Сымон-музыка» как автохарактеристика
 Белорусская драматургия
 Об новых рукописях В. Дунина-Мартинкевича
 Литературное наследие А.Б. Петрашкевича
 Драматичные произведения Т. Гартного
 Творческий путь Крапивы: 1922 — 1932
 Якуб Колас
 Якуб Колас в литературной критике
 Характер творчести Якуба Коласа, а также многочисленные рецензии и предисловия до книг белорусских писателей

Литература 
 Замоцін Іван Іванавіч // Прафесары і дактары навук Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта / Склад. А.А. Яноўскі. — Мн.: БДУ, 2001. — с. 101 — 339 с.

Ссылки 
 
 Замотин Иван Иванович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Замотин Иван Иванович
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Литературоведы СССР

Академики Академии наук Белорусской ССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Филологи, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Доктора филологических наук
Выпускники Псковской гимназии